Валя-Перулуй () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бечень.
 Валя-Перулуй () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Мирзенешть.